Il singolare del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Arnaud Di Pasquale 6-4, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (primo turno)
 Francisco Cabello (primo turno)
 Álex López Morón (semifinali)
 Marco Meneschincheri (primo turno)

 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Sebastián Prieto (secondo turno)
 Jean-Baptiste Perlant (primo turno)
 Arnaud Boetsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1998